Jiuxian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiuxian (socken i Kina, Shandong), 
 Jiuxian (socken i Kina, Shanxi), 
 Jiuxian (socken i Kina, Sichuan), 
 Jiuxian Jiedao, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar